Assemblea Nacional Armènia, assemblea legislativa de la República d'Armènia. Fins a la promulgació de la
 Assemblea Nacional Assíria
 Assemblea Nacional de la República de l'Azerbaidjan
 Assemblea Nacional Catalana, expressió organitzada del sobiranisme al Principat de Catalunya 
 Assemblea Nacional de Cambodja
 Assemblea Nacional de Cap Verd, òrgan del poder legislatiu de la República de Cap Verd 
 Assemblea nacional constituent
 Assemblea Nacional Consultiva, substituí a Espanya al Parlament encara que sense assumir el poder legislatiu durant la Dictadura de Primo de Rivera 
 Assemblea Nacional de Corea del Sud, parlament unicameral de Corea del Sud que exerceix la potestat legislativa de la nació 
 Assemblea Nacional de l'Equador
 Assemblea Nacional d'Eslovènia
 Assemblea Nacional (França)
 Assemblea Nacional de Gal·les, parlament amb poder legislatiu de Gal·les. Les primeres eleccions s'hi
 Assemblea Nacional Popular de Guinea Bissau
 Assemblea Nacional del Kurdistan
 Assemblea Nacional de Laos
 Assemblea Nacional de Mali
 Assemblea Nacional de Namíbia, cambra baixa del bicameral Parlament de Namíbia 
 Assemblea Nacional del Pakistan
 Assemblea Nacional del Quebec
 Assemblea Nacional de la República Sèrbia
 Assemblea Nacional de São Tomé i Príncipe, òrgan del poder legislatiu de São Tomé i Príncipe 
 Assemblea Nacional de Transició, Somàlia
 Gran Assemblea Nacional de Turquia
 Assemblea Nacional d'Ucraïna - Autodefensa d'Ucraïna
 Assemblea Nacional de Veneçuela, òrgan de tipus unicameral que exerceix el Poder Legislatiu Federal en la República Bolivariana de Veneçuela 
 Assemblea Nacional de Weimar, assemblea parlamentària que va governar a Alemanya
 Assemblea Nacional de la Xina
 Assemblea Nacional de Zàmbia